Под названием «Гонщик» выпущены фильмы:
 Гонщик () — немой фильм с Гарольдом Ллойдом, 1928 год, США.
 Гонщик () — кинофильм с участием Сильвестра Сталлоне, 2001 год, США.
 Спиди-гонщик () — кинофильм сестёр Вачовски, 2008 год, США, Австралия, Германия.
О кинокартинах с названием «Гонщики» см. Гонщики (фильм)